Флаг муниципального образования «Город Мегио́н» Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Тюменской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 19 июля 2001 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 818.

Флаг является официальным символом муниципального образования.

Описание флага 
«Зелёное полотнище с соотношением 2:3 с белым верхним углом у древка, занимающим 1/4 часть полотнища; в верхнем белом углу — изображение сидящего и обернувшегося от древка чёрного соболя, высота которого составляет 1/2 ширины полотнища».

Символика флага 
Основной фигурой флага выступает чёрный соболь, изображённый таким образом, чтобы одновременно напоминать каплю нефти. Этот образ является аллегорией одновременно и на нефтяную промышленность, давшую начало современному городу и благодаря которой он процветает, и на пушной промысел — традиционный промысел этих земель. Помимо этого, в геральдике соболь олицетворяет красоту, скорость, изящество, самостоятельность и справедливость.

Примечания